Lansford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lansford (North Dakota)
 Lansford (Pennsylvania)
 Lansford Township (Bottineau County, North Dakota)

Lansford ist der Familienname von
 Bill Lansford (1922–2013), US-amerikanischer Drehbuchautor